Ка́торга, может означать:

 Каторга — подневольный труд, отбываемый в пользу государства самыми тяжкими преступниками.
 Ка́торга — просторечное название тяжёлого труда.
 Каторга — большое гребное судно с тройным рядом вёсел.
 «Каторга» — роман Валентина Пикуля.

См. также 
 Каторга в Австралии